Selkäkari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Selkäkari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,58, long 25,01), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 61,98, long 23,22), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,36, long 24,49), 
 Selkäkari (ö i Finland, Satakunta, Norra Satakunta, lat 61,70, long 22,21), 
 Selkäkari (ö i Finland, Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Selkäkari (ö i Finland, Kajanaland, Kajana), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 62,15, long 23,25), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,23, long 23,84), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 62,03, long 23,60), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,02, long 24,24), 
 Selkäkari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,52, long 27,18), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,32, long 23,53), 
 Selkäkari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,41, long 27,05), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Södra Birkaland, lat 61,07, long 23,33), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Södra Birkaland, lat 61,18, long 23,96), 
 Selkäkari (ö i Finland, Mellersta Österbotten, Karleby), 
 Selkäkari (ö i Finland, Egentliga Finland), Salo, 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Sydvästra Birkaland), 
 Selkäkari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,66, long 24,77), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,78, long 23,67), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,62, long 24,72), 
 Selkäkari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,13, long 24,06), 
 Selkäkari (ö i Finland, Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,46, long 26,86), 

Robotskapade Finlandförgreningar